Cerro Largo bezeichnet

 ein Departamento in Uruguay, siehe Departamento Cerro Largo
 eine Gemeinde in Brasilien, siehe Cerro Largo (Rio Grande do Sul)
 den Fußballverein Cerro Largo FC aus Melo, Uruguay